Coraline peut faire référence à :

Prénom 
 Coraline, prénom féminin,

Titres 

 Coraline, conte noir de l'écrivain britannique Neil Gaiman, publié en 2002,
 Coraline, film d'animation d'Henry Selick d'après le roman éponyme, sorti en 2009, 
 Coraline, jeu vidéo adapté du film, sorti en 2009,
 Coraline, chanson de Georges Guétary dans le film Les Aventures de Casanova,
 La colline aux coralines, chanson de Jean-Michel Caradec sortie en 1974
 Coraline, chanson du groupe Maneskin, sortie en 2021 sur l'album  Teatro d'ira: Vol. I .

Biologie 
 Coralline ou Corallinaceae, famille d'algues rouges de l'ordre des Corallinales.
 Coraline, variété de pomme,
Coraline, variété de rosier

Pêche 
 Coraline, sorte de felouque de cinq à quinze tonneaux utilisée en Méditerranée pour pêcher le corail.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français